КОС (сокращение):

 В жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ), промышленном производстве, экологии — канализационно-очистная станция (см. очистка сточных вод).
 В авиастроении — крыло обратной стреловидности.
 В космонавтике — квантово-оптическая станция.
 В автоматике и телемеханике — контрольно-оконечная станция.
 В турбинной технике — клапан обратной связи.
 В медицине — кислотно-основное состояние.
 В артиллерии — кумулятивно-осколочный снаряд.
 В истории — Комитет общественного спасения (фр. революция).

См. также 
 Кос (значения)